Lindenwirtin bezeichnet

 die Bad Godesberger Wirtin Aennchen Schumacher
 das Fahrgastschiff Lindenwirtin, später Spree-Perle

Siehe auch:
 Die Lindenwirtin vom Donaustrand (Heimatfilm)